TJP peut désigner :

 Le tarif journalier de prestation ;
 Le tribunal judiciaire de Paris ;
 TJ Perkins, un catcheur américain ;
 Le TJP, Centre dramatique national Strasbourg Grand Est (anciennement Théâtre Jeune Public) ;
 Le Théâtre des Jeunes de Pully (TJP) est une école de théâtre et de comédie musicale basée à Pully en Suisse ;
 Tehrik-e-Jafaria, une organisation religieuse du Pakistan.